Lake Worth (Flórida)
Lake Worth (Texas)
Lake Worth Corridor

Desambiguação
Desambiguações de topônimos